НОК — аббревиатуры:
 Национальный олимпийский комитет
 Наименьшее общее кратное
 Новосибирский оловянный комбинат

 Нок — значения:
 Нок — древняя африканская цивилизация.
 Нок — за́мок в Шотландии.
 Нок — оконечность горизонтального рангоутного дерева.
 Нок — город в Ирландии.